De Gauliga Pommern 1941/42 was het negende voetbalkampioenschap van de Gauliga Pommern. LSV Stettin werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club in de eerste ronde uitgeschakeld werd door SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin.

Eindstand

Groep West

Groep Oost

Finale
 Heen

De terugwedstrijd zou op 19 april gespeeld worden, echter verzaakte Stolp hieraan.

Externe links
 Euroleagues

Gauliga Pommern
Duits competitievoetbal 1941/42